Arza (Czarnogóra) – wieś w Czarnogórze, w gminie Tuzi
 Arza (Syria) – miejscowość w Syrii, w muhafazie Hama